Um subgrupo dos caiapós
Um subgrupo dos xacriabás

Desambiguação